Negentiende-eeuwse schil (Dordrecht), wijk van Dordrecht
 Negentiende-eeuwse schil (Nijmegen), beschermd stadsgezicht in Nijmegen